IOTA – dyplom krótkofalarski 
 IOTA – kryptowaluta